Neacola steht für:

 Neacola Mountains, einen Gebirgszug in Alaska
 Neacola River, einen Fluss in Alaska